Dzień Jedności Narodowej – rosyjskie święto państwowe obchodzone 4 listopada
 Dzień Jedności Narodowej – białoruskie święto państwowe obchodzone 17 września